Części wsi w Polsce, w województwie małopolskim, w powiecie suskim, w gminie Stryszawa
 Banasie – część wsi Lachowice
 Banasie – część wsi Pewelka

Zobacz też 
 Banaś